Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (quarti di finale)

 Assente
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Candy Reynolds (primo turno)
 Sherry Acker /  Paula Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1981